Dalos György

 Dalos György (1925–) szülész-nőgyógyász
 Dalos György (1943–) író, műfordító, költő

Dallos György

 Dallos György (1910–1945) elektromérnök, fizikus
 Dallos György (1905–1956) gimnáziumi tanár, irodalomtörténész
 Dallos György (1940–) villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa